Buslijn 136 (Ouddorp-Rotterdam) (thans R-net lijn 436)
Buslijn 136 (Amsterdam-Hilversum)
Buslijn 136 (Den Bosch-Tilburg)